Delfín je vodní savec (kytovec). Pojmenování pocházejí z řečtiny a znamenající děloha stejně jako Delfy, může označovat různé pojmy:

český název několika rodů kytovců z čeledi delfínovití
 Delphinus Linnaeus, 1758
 delfín obecný (D. delphis) 
 Sotalia Gray, 1866
 delfín brazilský (S. fluviatilis)
 Sousa Gray, 1866
 delfín indočínský (S. chinensis)
 delfín kamerunský (S. teuszii) 
 Stenella Gray, 1866
 delfín mexický (S. attenuata) 
 delfín Grayův (S. clymene) 
 delfín pruhovaný (S. coeruleoalba) 
 delfín kapverdský (S. frontalis) 
 delfín dlouholebý (S. longirostris) 
 Steno Gray, 1846
 delfín drsnozubý (S. bredanensis) 
 Tursiops Gervais, 1855
 delfín tasmánský (T. australis) 
 delfín skákavý (T. truncatus)

další
 souhvězdí Delfína – malé souhvězdí severní oblohy poblíž nebeského rovníku 
 delfín – plavecký styl motýlek
 delfín, francouzsky dauphin – historický šlechtický titul (původně přezdívka), později užívaný pro následníka trůnu ve Francii
 Aero L-29 Delfín – československý cvičný proudový letoun, výrobek firmy Aero Vodochody 
 G-23 Delfín – označení pro variantu stíhačky Grumman FF užívanou vzdušnými silami Španělské republiky

Externí odkazy